Johan van Vogelsanck senior, een voormalige (peij)burgemeester van Venlo in de 15e eeuw
 Johan van Vogelsanck junior, een voormalige (peij)burgemeester van Venlo in de late 15e eeuw en zoon van Johan senior
 Johan van Vogelsanck III, een voormalige (peij)burgemeester van Venlo in de 16e eeuw en kleinzoon van Johan senior